I Redd sono una band della provincia argentina di Tucumán, formata nel 1977 da due ex membri del gruppo, anch'esso tucumano, La pequeña banda de Trícupa, Juan Escalante (batteria e voce principale) e Luis Albornoz alla chitarra; da subito vi entra a far parte Estaban Cerioni (basso e voci).

Debuttano il 10 giugno 1977 aprendo il concerto di Luís Alberto Spinetta tenutosi a Tucumán. A novembre del 1978 producono il loro primo album Tristes Noticias del Imperio, dallo stile nettamente crimsoniano. Successivamente, con Oscar Imoff alla voce, Pollo Raffo alle tastiere e Marcos Puzzinelli alla batteria viene prodotto Cuentos del Subsuelo inciso nel 1979 ma pubblicato soltanto nel 1996 dall'etichetta brasiliana Progressive Rock Worldwide.

Gruppi musicali argentini